Bragança – portugalska dynastia królewska panująca od 1640 do 1910
 Bragança – miasto w północno-wschodniej Portugalii
 Dystrykt Bragança – jednostka administracyjna pierwszego rzędu w północno-wschodniej Portugalii